Halperin [, siehe Heilbronn (Familienname)] ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand Halperin (* 1941), US-amerikanischer Physiker

 Ian Halperin (* 1964), kanadischer Journalist, Autor, Regisseur und Filmproduzent
 Israel Halperin (1911–2007), kanadischer Mathematiker
 Jimmy Halperin (* 1958), US-amerikanischer Saxophonist und Komponist
 Lauren Halperin, US-amerikanische Filmschauspielerin und Model
 Mark Halperin (* 1965), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Journalist 
 Nicole Halperin (* 1970) israelische Schauspielerin und Model
 Rick Halperin (* 1950), US-amerikanischer Menschenrechtler und Hochschullehrer
 Robert Halperin (1908–1985), US-amerikanischer Segler, Marineoffizier und Unternehmer
 Ruth Halperin-Kaddari (* 1966), israelische Rechtswissenschaftlerin
 Simona Halperin (* 1969), israelische Diplomatin
 Stephen Halperin (* 1942), kanadischer Mathematiker
 Tamar Halperin (* 1976), israelische Musikerin und Dirigentin
 Victor Halperin (1895–1983), US-amerikanischer Regisseur
 William Halperin (* 1945), kanadisch-US-amerikanischer Physiker
 Yotam Halperin (* 1984), israelischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Halprin
 Halper
 Halpern
 Galperin